Der Havanna-Effekt beschreibt die überdurchschnittlich lange Erhaltung eines vorhandenen Automobilbestandes, der entsteht, wenn keine wiederkehrende Durchmischung mit Neufahrzeugen stattfindet. Dieser Zustand findet sich besonders beachtet in der kubanischen Hauptstadt Havanna, wo seit der Revolution vorwiegend alte Straßenkreuzer unter teils abenteuerlichen Umständen fahrbereit gehalten werden.

Der Begriff wird seit einiger Zeit im Zusammenhang mit dem sogenannten „Verbrennerverbot“, also dem EU-Beschluss zum Verbot der Neuzulassung von Pkw mit Verbrennungsmotoren gebraucht, um auf die mögliche Überalterung des Fahrzeugbestandes hinzuweisen, wenn in großem Umfang bei E-Autos Kaufzurückhaltung und stattdessen der Erhalt bestehender Fahrzeuge ausgeübt werden würde.

Einzelnachweise 

Havanna
Automobil
Politisches Schlagwort (Deutsch)